

Biografia 
Era figlia di Magnus II di Brunswick-Wolfenbüttel, duca di Brunswick-Lüneburg e di Caterina di Anhalt-Bernburg.

Discendenza 
Nel 1371 sposò Alberto I di Brunswick-Grubenhagen, Duca di Brunswick-Lüneburg e Principe di Grubenhagen, ed ebbero un figlio Erich, successore del padre.

Ascendenza

Duchesse di Brunswick-Lüneburg